Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1964 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (prvakinja)
  Margaret Smith (četrti krog)
  Billie Jean Moffitt (četrtfinale)
  Lesley Turner (drugi krog)
  Nancy Richey (polfinale)
  Ann Haydon-Jones (četrtfinale)
  Robyn Ebbern (četrtfinale)
  Norma Baylon (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1964